Op de 119e vrouweneditie van het US Open in 2005 speelden de vrouwen in het dubbelspel van 31 augustus tot en met 11 september 2005.

Algemeen 
Van de titelhoudsters Virginia Ruano Pascual en Paola Suárez moest de laatste wegens een rugblessure verstek laten gaan. Ruano Pascual speelde samen met haar landgenote Conchita Martínez. De Spaanse dames waren als derde geplaatst en bereikten de halve finale, waarin zij door de latere winnaressen werden uitgeschakeld.

Cara Black en Rennae Stubbs waren het eerste reekshoofd. Zij bereikten de kwartfinale, waarin zij hun weg zagen geblokkeerd door de latere winnaressen.

Het als zesde geplaatste duo Lisa Raymond en Samantha Stosur won het toernooi. Zij versloegen in de finale het als veertiende geplaatste koppel Jelena Dementjeva en Flavia Pennetta in drie sets. Het was hun tweede gezamenlijke titel, de eerste op een grandslamtoernooi. Raymond had daarnaast 45 eerdere dubbelspeltitels met andere partners; Stosur twee.

De Belgische Els Callens speelde met de Italiaanse Mara Santangelo – zij kwamen niet voorbij de eerste ronde.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Laatste vier

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Bronnen 
 Speelschema WTA; zie pagina 3 aldaar
 Match notes WTA

US Open (tennis)
ITF-toernooi in 2005